Сезон 1958/59 — 49-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 48-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1958/59
Чемпионат Австрии 1958/59 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1959 на сайте AustriaSoccer.at

1958/1959
Аустрия Вена